Boernerina är ett släkte av insekter. Boernerina ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Boernerina